Матричный анализ:
 Матричный анализ — в экономике, метод исследования связей и свойств экономических объектов  с помощью матричных моделей в экономике.
  — раздел математики, который изучает операции с матрицами.

Примечания